Копривна може да се односи на:
 Копривна (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Златиборски округ, Република Србија
 Копривна (Модрича), насеље у општини Модрича, Република Српска, БиХ
 Копривна (Оштра Лука), насеље у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ
 Копривна (Сански Мост), насеље у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ
 Копривна (Шодоловци), насеље у општини Шодоловци, код Осијека, источна Славонија, Република Хрватска
 Копривна (Брестовац), насеље у општини Брестовац, западна Славонија, Република Хрватска
 Копривна (Зеница), насеље у општини Зеница, Федерација БиХ, БиХ
 Копривна (Шумперк), насеље у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република